Le terme Berlinguet constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Louis-Thomas Berlinguet (1790-1863) est un architecte et un sculpteur canadien.
François-Xavier Berlinguet (1830-1916) est un architecte est un sculpteur canadien.
Louis Berlinguet (1926-2018) est un chimiste canadien.

Toponymes
Lac Berlinguet, un plan d'eau situé du côté Est du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Ruisseau Berlinguet, un tributaire de la rivière Wabano Ouest, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.